Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2016/17.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 16 начинают с него, 22 победителя раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

География турнира 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2016/17 представлены национальные лиги следующих стран:
 Бельгия, Италия — по 4 команды;
 Австрия, Греция, Испания, Нидерланды, Турция, Чехия — по 3;
 Азербайджан, Англия, Германия, Израиль, Россия, Румыния, Украина, Франция, Швейцария — по 2;
 Ирландия, Казахстан, Кипр, Португалия — по 1.

Жеребьёвка 
Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на конец сезона 2015/2016. Жеребьёвка прошла 26 августа 2016 года на Форуме Гримальди в Монако.

Группы

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа C

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа D

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа E

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа F

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа G

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа H

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа I

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа J

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа K

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа L

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2016/2017